Атанас — українське прізвище.

Відомі носії 
 Волт Атанас — колишній канадський хокеїст.